Liste der Monuments historiques in Fontaine steht für:

 Liste der Monuments historiques in Fontaine-Chalendray
 Liste der Monuments historiques in Fontaine-Fourches
 Liste der Monuments historiques in Fontaine-de-Vaucluse
 Liste der Monuments historiques in Fontaine-le-Port
 Liste der Monuments historiques in Fontaine-les-Grès
 Liste der Monuments historiques in Fontaine (Aube)